Kritias ist der Name folgender Personen:

 Kritias (um 460 v. Chr.–403 v. Chr.), athenischer Politiker, Philosoph, Schriftsteller und Dichter
 Kritias (Archon), griechischer Politiker, Athener Archon 599/98 v. Chr.
 Kritias (Sohn des Dropides)
 Kritias (Sohn des Leaides) (um 520 v. Chr.–??)

Kritas ist der Name folgender literarischen Werke:

 Kritias (Platon), ein Spätwerk des griechischen Philosophen Platon